Гура-Кальвария:

 Гура-Кальвария — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пясечинский повят.
 Гура-Кальвария — гмина (волость) в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.